Aleksej Ostapenko – pallavolista russo
 Jeļena Ostapenko – tennista lettone
 Sergeý Ostapenko – calciatore kazako